Iberospinus (лат., возможное русское название — ибероспинус) — род тероподовых динозавров семейства спинозаврид, известных по ископаемым остаткам из нижнемеловых (нижнебарремских) отложений  (Papo Seco Formation) в Португалии. Включает единственный вид — Iberospinus natarioi.

История открытия 

Первые ископаемые остатки Iberospinus были найдены в 1999 году палеонтологом-любителем Карлосом Натарио (Carlos Natário) на пляже Praia de Aguncheiras (Сезимбра, Сетубал); в ходе раскопок 2004 и 2008 годов удалось обнаружить ещё больше материала. В 2011 году  (Octávio Mateus) и соавторы отнесли остатки к виду Baryonyx walkeri. Однако в исследовании 2019 года Томас Арден (Thomas Arden) и соавторы отметили, что нижний край нижней челюсти ящера выглядит слишком плоским для барионикса, для которого характерен более изогнутый нижний профиль челюсти. Дополнительный материал был открыт в ходе экспедиции, проведённой в июне 2020 года.

Новые род и вид выделили палеонтологи Октавио Матеуш и Дарио Эстравиз-Лопес (Darío Estraviz-López) в 2022 году. В качестве голотипа исследователи выбрали экземпляр ML1190 — единственный известный образец Iberospinus, состоящий из множества разрозненных костей. Родовое название Iberospinus происходит от наименования Иберийского полуострова (); окончание  означает «шип», что ссылает на длинные отростки позвонков спинозаврид. Видовое название дано в честь Карлоса Натарио.

Несмотря на фрагментарность, голотип Iberospinus является одним из наиболее полных образцов спинозаврид. Он превосходит по полноте голотипы дискуссионных родов Cristatusaurus, Oxalaia, Sigilmassasaurus, Ostafrikasaurus, Siamosaurus, Angaturama и Suchosaurus.

Исследователи отсканировали кости голотипа Iberospinus и выложили их 3D-модели в открытый доступ на сайте MorphoSource .

Описание 

Согласно скелетной реконструкции палеонтолога и иллюстратора , включённой в оригинальное описание таксона, Iberospinus достигал около 8,5 метра в длину. В зубной кости ящера обнаружены бороздки, которые предназначались для сложной системы нервов, предположительно, для нижнечелюстной ветви тройничного нерва. Зубы на зубной кости голотипа находятся на разных стадиях замещения.

В 2017 году палеонтологи Катя Васков (Katja Waskow) и Октавио Матеуш изучили гистологию ребра, позже отнесённого к голотипу Iberospinus. Они пришли к выводу, что ребро принадлежало полностью взрослой особи, достигшей половой зрелости в возрасте около 13—15 лет и умершей на 23—25 году жизни. Несмотря на то, что на момент смерти особь была половозрелой, исследователи отметили наличие незаращенных швов между телами и дугами спинных позвонков. Васков и Матеуш интерпретировали это как педоморфную черту, связанную с водным образом жизни.

Общие черты с бариониксом 

Матеуш и соавторы (2011) отнесли будущий голотип I. natarioi (ML1190) к виду Baryonyx walkeri, основываясь на наличии следующих признаков зубов:

 эмалевая поверхность с небольшими (почти вертикальными) морщинами;
 зазубрины () вдоль киля зуба (carinae) имеют разный размер;
 на каждый миллиметр вдоль киля зуба приходится по 6—7 зазубрин;
 морщины расположены под углом 45° вблизи киля;
 корень зуба длиннее коронки.

Также отмечается хорошо развитое сочленение вида «‎колышек-насечка» (), которое, согласно Полу Серено и соавторам (1998), является аутапоморфией барионикса. С другой стороны, Матеуш и соавторы обратили внимание на необычные для барионикса признаки, такие как бугрообразное возвышение на лобковой кости.

Уникальные признаки 
Матеуш и Эстравиз-Лопес (2022) приводят следующие аутапоморфии, позволяющие выделить Iberospinus natarioi в качестве отдельного вида:

 зубная кость с единственным отверстием в меккелевой борозде;
 вентральный край зубной кости прямой (не вздёрнут);
 наличие пластинок в плевроцелях срединно-задних хвостовых позвонков;
 передний край лопатки прямой (акромион не выступает);
 лопатка с редуцированным акромиальным гребнем;
 область контакта с коракоидом занимает всю вентральную поверхность лопатки;
 толщина лобкового фартука () почти равна длине ствола лобковой кости;
 бугрообразное возвышение в проксимально-латеральной части лобковой кости.

Классификация 

Филогенетический анализ Ардена и соавторов (2019) восстановил на тот момент ещё безымянного Iberospinus в  с кладами  и Spinosaurinae. Матеуш и Эстравиз-Лопес также не смогли прояснить филогенетическое положение таксона. Исходя из наличия небольших зазубрин на зубах и более длинных, чем высоких спинных позвонков, они предположили, что Iberospinus, скорее всего, относится к Baryonychinae, а не к Spinosaurinae. Баркер и соавторы (2021) восстановили голотип Iberospinus в качестве барионихина, сестринского по отношению к Baryonyx.

Морфометрические особенности  на задних конечностей указывают на промежуточное положение Iberospinus между типичными наземными тероподами и спинозавром (Spinosaurus). В отличие от спинозавра и, видимо, других представителей Spinosaurinae, у которых хвост был похож на плавник, Iberospinus имел относительно невысокие хвостовые позвонки. Таким образом, по палеоэкологическим характеристикам Iberospinus соответствовал барионихинам и был лишён экстремальных адаптаций, характерных для Spinosaurinae. По мнению авторов описания, он, как и барионихины, охотился на болотах, либо же преследовал свою добычу.

Arden et al. (2019)

Barker et al. (2021)

Деревья A, Б и В соответствуют результатам анализов Mateus & Estraviz-López (2022), проведённых с разными модификациями набора данных.

А. Строго консенсусное дерево,включающее все таксоны, вошедшие в анализ

Б. «Поддерево соглашения» («agreement subtree»)

В. Строго консенсусное дерево, не включающее Vallibonavenatrix

Палеобиогеография 
Iberospinus — один из четырёх родов спинозаврид, известных из отложений Иберийского полуострова, наряду с Baryonyx, Vallibonavenatrix и Camarillasaurus. Учитывая возраст этих таксонов, Матеуш и Эстравиз-Лопес (2022) предположили, что первые спинозавриды могли возникнуть в Западной Европе.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 

Спинозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Европы

Фоссилии, описанные в 2022 году